Brome bezeichnet:
 Brome, Flecken im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen
 Brome (Québec), Gemeinde in Kanada
 Brome (Nymphe), Nymphe der griechischen Mythologie

Brome ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Brome (1620–1666), englischer Dichter
 Richard Brome (~1590–1652), englischer Dramatiker

Siehe auch: 
 Samtgemeinde Brome
 Broome (Begriffsklärung)